Конёвское се́льское поселение — муниципальное образование в Шарьинском районе Костромской области.

Административный центр — деревня Конёво.

История 
Конёвское сельское поселение образовано 30 декабря 2004 года в соответствии с Законом Костромской области № 237-ЗКО, установлены статус и границы муниципального образования.

Население

Состав сельского поселения

Примечания

Ссылки 
 Поселение на сайта Шарьинского района
 Поселение на портале государственных органов Костромской области

Муниципальные образования Шарьинского района
Сельские поселения Костромской области